De TT van Assen 2006 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden van 22 tot 24 juni 2006 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden. Het circuit is ten opzichte van vorig jaar 1,5km ingekort vanwege de opheffing van de noordlus.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Wereldkampioenschap wegrace 2006